Andrés Már Jóhannesson – calciatore islandese
 Benedikt Jóhannesson – imprenditore, editore e politico islandese
 Guðni Thorlacius Jóhannesson – storico e politico islandese, sesto Presidente dell'Islanda
 Ísak Bergmann Jóhannesson – calciatore islandese
 Jóhannes Haukur Jóhannesson – attore islandese
 Ólafur Jóhannesson – politico islandese, due volte Primo ministro d'Islanda
 Steingrímur Jóhannesson – calciatore islandese